Оборњача може бити:

 Оборњача (Бачка Топола), насељено место у општини Бачка Топола
 Оборњача (Ада), насељено место у општини Ада